Крук — птах родини круків. Ворон.
 Крук (рід) — рід птахів родини воронових.
 Крук — гербова фігура.
 Крук — пристрій на гребних суднах для абордажного бою.
 Крук — 4-й батальйон Національної гвардії України
 Білий крук — рідкісне явище, особлива людина.
 8964 Коракс — астероїд.

Особи

Топоніми 

 Крук (село) — Житомирська область.

Примітки